Население Индии — совокупность всех жителей, проживающих на территории Республики Индия. По состоянию на март 2022 года население Индии составляет 1 415 320 083 человек. По данным ЦРУ, численность населения составляет 1 339 330 514 человек по состоянию на июль 2021 года. По данным World Population Review на 18 января 2023 года, население Индии выросло ещё больше и составило 1,423 миллиарда человек. По сообщению аналитиков издания Bloomberg, население Индии уже превысило население Китая на 5 млн человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель также составляет 1,423 миллиарда человек. По оценке (WPR), Индия станет самой большой по населению страной мира к 2030 году.

Плотность населения — 411,48 чел./км², что является одним из крупнейших показателей на планете. Наибольшая плотность населения наблюдается в Западной Бенгалии — 1029 чел./км² и Бихаре — 1102 чел./км². Наименьшую плотность имеет спорная территория Аруначал-Прадеш — 16,5 чел./км².

Городское население — 35,4%, сельское — 64,5 %(2021). По состоянию на 2020 год 46 городов Индии имели население свыше 100 тысяч человек, из которых 28 имеют население более миллиона человек.

Крупнейшим этносом на территории Индии являются хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения Индии. Среди остальных национальностей, населяющих Индию, можно выделить бенгальцев, телугу, маратхи, гуджаратцев, каннада, пенджабцев и др.

Самой распространённой религией в Индией является индуизм — его исповедуют 80 % населения страны. Ислам является второй по численности последователей религией в Индии — 13 %.

Мумбаи — крупнейший город Индии с населением 12 478 447 человек по состоянию на 2011 год. В агломерации Большой Мумбаи проживает 20 748 395 человек, что составляет 1,4 % от населения страны. Уттар-Прадеш — самый населенный штат Индии, здесь проживает 241 066 874 человек, что делает его самой густонаселённой административно-территориальной единицей в мире (не считая самой Индии, большее количество населения, чем Уттар-Прадеш имеют только Китай, США и Индонезия).

Средняя продолжительность жизни составляет 69,16 лет (данные ООН на 2017 год).

Национальности и языки 

Индия — многонациональная страна. Крупнейшие народы: хиндустанцы, телугу, маратхи, бенгальцы, джат, тамилы, гуджаратцы, каннара, пенджабцы.

Отдельно выделяются аборигенные жители, адиваси (племена). Чаще всего это мало модернизированные сообщества, занимающие гомогенную территорию, имеющие черты племенной организации, говорящие на едином племенном языке, верящие в общее происхождение, при этом не включенные в индийскую кастовую систему.

Хинди — самый распространённый в Индии язык. Носителями языка хинди является около 40 % всех жителей Индии.

Около 80 % населения является приверженцами индуизма. Мусульмане составляют 14 % населения (смотри статью Ислам в Индии), христиане — 2,4 % (смотри статью Христианство в Индии), сикхи — 2 %, буддисты — 0,7 %.

Крупные города 
 Мумбаи — 13 073 926 жителей,
 Дели — 11 904 217 жителей,
 Бангалор — 5 281 927 жителей,
 Калькутта — 5 080 019 жителей,
 Ченнай — 4 376 400 жителей,
 Ахмадабад — 3 819 497 жителей,
 Хайдарабад — 3 665 106 жителей.

Динамика численности 
Первая всеобщая перепись населения Индии была проведена в 1872 году при правлении королевы Виктории.

Рождаемость 

Суммарный коэффициент рождаемости в Индии и её главных штатах, 1871—2008:

См. также 
 Индийская диаспора

Примечания

Литература 
 
 
 В.В. Петров. Народонаселение Индии. Демографическая характеристика. Издательство "Наука". Москва 1978,

Ссылки 

 
 WorldHistorySite.com
 Netherlands Environmental Assessment Agency.